Cosa nostra - facção criminosa da Sicília, Itália
 Cosa Nostra Fonográfica - gravadora brasileira do grupo de rap Racionais MC's
 Cosa Nostra Americana - termo que define a organização criminosa da máfia ítalo-americana 

Desambiguação